Maria Fasching ist der Name folgender Personen:

* Maria Fasching (* 1900), österreichische Gerechte unter den Völkern aus Lahnsattel, siehe Familie Fasching
 Maria Fasching (Baden) (1897–1945), österreichische Gerechte unter den Völkern aus Baden